Квалификационный раунд чемпионата Европы по футболу 2016 — первый раунд отборочного турнира к финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет 2016.

52 команды были поделены на 13 групп по 4 команды, в которых команды сыграли между собой по одному матчу, одна из команд в каждой группе принимала у себя матчи группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе и пять команд, набравших наибольшее количество очков среди занявших 3 места, прошли в элитный раунд. Азербайджан автоматически попал в финальную часть на правах хозяина, Германия автоматически прошла в элитный раунд как команда с наивысшим коэффициентом. Жеребьевка квалификационного раунда состоялась 3 декабря 2014 в Ньоне, Швейцария . Матчи проходили осенью 2015 года.

Жеребьевка 
52 команды, участвующие в квалификационном раунде, были поделены на 2 корзины соответственно рейтингу юношеских сборных до 17 лет. До жеребьевки УЕФА подтвердил, что по политическим причинам, Россия и Украина не могут попасть в одну группу, также Испания и Гибралтар из-за конфликта по статусу Гибралтара.

Хозяева матчей в группах выделены курсивом.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Рейтинг команд, занявших третье место 
При подсчёте очков учитываются матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые два места в своих группах.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата Европы на официальном сайте УЕФА

Футбол в Европе в 2015 году